Bisoro peut désigner :
 Bisoro, une commune du Burundi ;
 Bisoro, un village du Cameroun.